Grindstone (in italiano arrotino) può riferirsi a:
Grindstone – cavallo da corsa vincitore dell'edizione del 1996 del Kentucky Derby
Grindstone – album degli Shining del 2007
Grindstone – software per Microsoft Windows